Баталово — название населённых пунктов в России:
 
 Баталово — село в Шипуновском районе Алтайского края.
 Баталово — деревня в Верхнекамском районе Кировской области.
 Баталово — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Баталово — деревня в Опочецком районе Псковской области.